Michael Martin (1932–2015) amerikai filozófus
 Michael Martin (1945–2018) brit politikus
 Michael Martin amerikai filmrendező
hasonló nevűek
 Mick Martin (1951) válogatott ír labdarúgó